Rzut dyskiem mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Olympiastadion w Berlinie.

Tytułu mistrzowskiego sprzed dwóch lat nie obronił Piotr Małachowski.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, Europy, mistrzostw Starego Kontynentu, a także najlepszy rezultat na świecie i w Europie w sezonie 2018 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
Minimum kwalifikacyjne: 64,00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q). Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Finał 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Uwagi

Przypisy 

Rzut dyskiem mężczyzn